Гео́ргий (Гио́рги) Ло́рия (; ) — грузинский футболист, вратарь кипрского клуба «Анортосис» и сборной Грузии.

Карьера

Клубная 
На молодёжном уровне дебютировал в 1994 году за «Аваза Тбилиси». В 2002 году перешёл в другой столичный клуб — «Динамо», за который играл до 2005 года, после чего начал профессиональную карьеру в клубе.

«Динамо» (Тбилиси)

Сезон 2009/10 
Дебют в еврокубках был в матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против латвийского «Металлурга». Первый матч проходил в Латвии и закончился победой хозяев со счётом 2:1. При своих трибунах «Динамо» отыгралось с нужным для себя счётом (3:1) и прошло дальше. Во 2-ом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА «Динамо» встречалось с «Црвеной Звездой». Первый матч проходил в Грузии. «Динамо» выиграло 2:0. В ответном матче на стадионе «Райко Митич» сербы победили со счётом 5:2, а общий счёт был 5:4 в пользу «Црвены Звезды».

Дебют за родную команду в чемпионате Грузии состоялся 16 августа 2009 года в матче против «Цхинвали», команда Лории обыграла своего противника со счётом 5:0.

В этом сезоне Лория провёл 34 матча в чемпионате Грузии и 4 матча в Лиги Европы УЕФА. «Динамо» заняло 2-е место в чемпионате Грузии и вышло в 1-й квалификационный раунд Лиги Европы.

Сезон 2010/11 
В новом сезоне «Динамо» в матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА встречалочь с эстонской «Флорой». Первый матч проходил в Грузии и завершился победой грузинского клуба со счётом 2:1. Второй матч окончился нулевой ничьей и «Динамо» прошло дальше.

Во 2-ом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА грузинский клуб встречался со шведским клубом «Ефле». Первый матч проходил в Швеции и закончился победой «Динамо» (2:1). В Грузии был такой же счёт в пользу команды Лории. «Динамо» прошло дальше.

В 3-ем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА грузинской команде попался австрийский «Штурм». Первый матч проходил в Австрии и закончился поражением команды Лории (0:2). В Грузии же была ничья 1:1. Общий счёт 3:1 в пользу «Штурма».

В этом сезоне Лория провёл 35 матчей в чемпионате и 6 матчей в Лиги Европы УЕФА. «Динамо» вновь заняло 2-е место и попало в 1-й квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА.

Сезон 2011/12 
В новом сезоне «Динамо» в матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА встречалось с клубом из Молдавии «Милсами». Первый матч завершился победой команды Лории 2:0, а второй матч со счётом 3:1.

Во 2-ом квалификационном раунде грузинский клуб встречался с «Лланелли Таун» из Уэльса. Первый матч проходил на поле «Лланелли» и завершился со счётом 2:1. В домашнем для себя матче грузинский клуб победил со счётом 5:0.

В 3-ем квалификационном раунде грузинской команде попался исландский «Рейкьявик». «Динамо» без проблем удалось победить и на выезде (4:1), и дома (2:0).

В раунде плей-офф «Динамо» попался греческий АЕК. Первый матч состоялся в Греции (0:1). В ответный матч завершился вничью (1:1).

По итогам сезона «Динамо» заняло 4-е место и не попало в еврокубки. Лория сыграл 30 матчей в чемпионате страны и 8 — в Лиги Европы.

Сезон 2012/13 
«Динамо» по итогам сезона заняло 1-е место и попало во 2-ой квалификационный раунд Лиги чемпионов. Лория отыграл 24 игры в чемпионате.

Сезон 2013/14 
Сезон начался со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первым соперником стал «ЭБ/Стреймур» из Фарерских островов. «Динамо» без труда обыграло соперников со счётом 9:1.

В 3-ем квалификационном раунде Лиги чемпионов соперником стала румынская «Стяуа». Румынский клуб обыграл на выезде «Динамо» 2:0, а дома сыграл вничью 1:1 и отправил грузинский коллектив в Лигу Европы.

В раунде плей-офф Лиги Европы «Динамо» попался английский «Тоттенхэм Хотспур». В первом матче грузины потерпели поражение 0:5, а во втором — 0:3. В этом сезоне Лория сыграл 30 матчей в чемпионате и 6 в еврокубках.

ОФИ

Сезон 2014/15 
Летом 2014 года Лория подписал контракт с греческим ОФИ. Дебют состоялся в матче 1-го тура против «Панетоликоса» (1:0). По итогам сезона ОФИ вылетел, а Лория пропустил 51 мяч в 25 матчах.

«Крылья Советов» 
В сентябре 2015 года на правах свободного агента мог перейти в «Ноттингем Форест», но не получил разрешение на работу и в итоге перешёл в «Крылья Советов». При этом вратарём заинтересовался английский «Челси», но Лория не смог туда перейти, несмотря на наличие необходимого количества матчей за сборную — его национальная команда не входит в топ-70 рейтинга ФИФА, поэтому, согласно регламенту английской Премьер-лиги, получение трудовой визы для футболиста было бы сопряжено с некоторыми трудностями:

Сезон 2015/16 
Дебют состоялся в матче 15-го тура против «Рубина» (0:2). В этом сезоне Лория отыграл всего 14 матчей, пропустив 13 голов. «Крылья Советов» заняли 9 место по итогам сезона с 35 очками.

Сезон 2016/17 
В этом сезоне Лория сыграл уже 25 игр, пропустив 33 мяча. По итогам сезона «Крылья Советов» вылетели в ФНЛ, заняв 15-е место с 28 очками.

«Анжи»

Сезон 2017/18 
21 августа 2017 года было объявлено об аренде Лории «Анжи». Дебют состоялся в матче 13 тура против «Урала» (1:2). Лория сыграл за сезон 13 матчей, пропустил 17 мячей. По итогам сезона «Анжи» вылетел, но сохранил место в Премьер-лиге в связи с расформированием «Амкара».

«Магдебург»

Сезон 2018/19 
Дебют состоялся в матче 19-го тура против «Эрцгебирге» (1:0).

Выступление за сборную 
За сборную Грузии дебютировал 27 мая 2008 года в товарищеском матче против сборной Эстонии (1:1).

Достижения 
 «Динамо» (Тбилиси)
 Чемпион Грузии: 2007/08, 2012/13, 2013/14
 Обладатель Кубка Грузии: 2008/09, 2012/13, 2013/14
 Обладатель Суперкубка Грузии: 2006, 2009

Личная жизнь 
Отец — Нугзар Лория (1945—2016), кинорежиссёр и филолог; в молодости играл в футбол на позиции вратаря. Мать — Мария, работала на телевидении. Сестра Нино — актриса.

Статистика

Клубная

Сборная

Примечания 

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК ОФИ
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Магдебург»
Игроки ФК «Анортосис»